Политотде́л: 

 Политотдел — отдел в управлении РККА и Советской Армии.

Географические объекты

Казахстан 
 Политотдел — прежнее название села Жалпаксай Карасайского района Алматинской области.
 Политотдел — прежнее название села Коктал Байзакского района Жамбылской области.
 Политотдел — прежнее название села Акжол Жанакорганского района Кызылординской области.
 Политотдел — прежнее название села Акжол Мактааральского района Туркестанской области.

Россия 
 Политотдел — хутор в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Политотдел — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Политотдел — посёлок в Добринском районе Липецкой области.
 Политотдел — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Политотдел — прежнее название хутора Заря в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края.

Узбекистан 
 Политотдел — прежнее название посёлка Дустлик в Верхнечирчикском районе Ташкентской области.

Украина 

 Политотдел — до 1945 г. название села Дебрево в Носовском районе Черниговской области.

Спорт 
 «Политотдел» — футбольный клуб.
 «Политотдел» — клуб по хоккею на траве.

См. также 
 Политотдельское